Валвейк:

 Валвейк — город и община в Нидерландах.
 «Валвейк» — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Валвейк.